Andy Edwards (drummer) (1968), Engels drummer
 Andy Edwards (voetballer) (1971), Engels voetballer en voetbalcoach

Zie ook 
 Andrew Edwards (doorverwijspagina)